Горлим (), также известный как Горлим Несчастный () — сын Ангрима, один из двенадцати спутников Барахира. В «Песни Лейтиан» говорится о том, как Барахир, последний владыка людей Ладроса (Дортониона) остался отверженным в собственной стране после её падения под ударами войск Моргота в Дагор Браголлах.

Некоторые исследователи проводят параллели со средневековой поэмой

Предательство Горлима 
У Горлима была жена Эйлинэль, которую он оставил, когда ушёл на войну против Моргота. Вернувшись с битвы он обнаружил, что дом его разрушен и разграблен, а жена пропала. Однако у него осталась надежда, что Эйлинэль не умерла и не попала в плен, и он иногда возвращался из лагеря Барахира у Тарн Аэлуин к своему старому дому, ища свою жену. Это скоро стало известно Саурону, главному слуге Моргота в Дортонионе, мастеру наваждений и призраков. Однажды ночью, вернувшись к своему дому, Горлим увидел в окне Эйлинэль, которая плакала и звала его по имени. Он окликнул её, но в этот момент она исчезла, а Горлима схватили орки.

Он был пленён и приведён к Саурону, который пытался узнать место, где скрывался Барахир. Саурон жестоко пытал Горлима, пока тот не согласился открыть место, где прятался Барахир, но при условии, что он сможет воссоединиться с женой, которая, как ему теперь казалось, попала в плен. Саурон согласился, и Горлим предал Барахира. После этого Саурон открыл Горлиму, что Эйлинэль давно умерла, и что то, что он принимал за жену, было фантомом, созданным, чтобы заманить его в ловушку. Кроме того, Саурон сказал Горлиму, что помнит о своём обещании воссоединить его с женой, и приказал казнить его.
… Был Горлим ими уведён,
И был убит жестоко он,
И тело бросили его
В заросший плесенью овраг,
Где Эйлинэль была уж, так
Взял жизнь его коварный враг.
Себя прокляв, скончался он,
Издав последний тяжкий стон.

После своей смерти Горлим явился в виде призрака перед Береном, который в тот момент охотился, и признался в своих деяниях, «моля о прощении и плача, а затем скрылся во тьме». Берен, однако, пришёл слишком поздно, уже после того, как орки убили всех оставшихся людей Барахира. Однако ему, тем не менее удалось, отбить у них отрубленную руку Барахира с кольцом Фелагунда, фамильной реликвией их дома, и уйти живым.

Образ Горлима в фанфиках 
В дилогии «По ту сторону рассвета», написанную Ольгой Брилёвой под псевдонимом Берена Белгариона, история Горлима раскрывается более полно, но несколько иначе, чем у Толкина: Горлим попадает в засаду, находясь вместе с Береном в вылазке в своё родное селение в Дортонионе, однако, поскольку на ночь они разошлись по разным домам, то Берен избежал засады, в которую угодил Горлим. Также упоминается, что Эйлинэль на самом деле была жива и её использовали как наживку для того, чтобы изловить Горлима; затем с помощью пыток Эйлинэль на глазах у мужа Горлима заставили говорить и выдать таким образом отряд Барахира.

См. также 
 Берен Эрхамион
 Барахир

Литература 
 Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион (любое издание)
 Толкин Дж. Р. Р. Война Самоцветов (под ред. К. Толкина). — Бостон: Houghton Mifflin, 1994. — ISBN 0-395-71041-3 
 Толкин Дж. Р. Р. Неоконченные сказания (под ред. К. Толкина). — Бостон: Houghton Mifflin, 1980. — ISBN 0-395-29917-9

Примечания 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»